

Persone 
 Friedrich Wilhelm Gotter – poeta e drammaturgo tedesco
 Gustav Adolf von Gotter – diplomatico tedesco
 Ludwig Andreas Gotter – giurista tedesco 
 Pauline Gotter – moglie di Friedrich Wilhelm Gotter

Altro 
 Götter der Pest – film del 1970 diretto da Rainer Werner Fassbinder